Satu Mic ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Satu Mic (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Satu Mic (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Satu Mic (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare